SLC2A12 () – білок, який кодується однойменним геном, розташованим у людей на короткому плечі 6-ї хромосоми. Довжина поліпептидного ланцюга білка становить 617 амінокислот, а молекулярна маса — 66 966.

Задіяний у такому біологічному процесі, як транспорт. 
Локалізований у цитоплазмі, мембрані.

Література

Примітки

Див. також 
 Хромосома 6

Некатегоризовані білки